Cyrenius ist der Familienname von

 Andreas Cyrenius (* 1980), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Maria Cyrenius (1872–1959), österreichische Malerin und Emailkünstlerin

Cyrenius ist die Namensform des römischen Statthalters Publius Sulpicius Quirinius in den Originalfassungen der Vulgata und der Lutherbibel , entstanden durch Transkription ins griechische Alphabet (Κυρηνιος) und Rücktranskription ins lateinische.